As Eliminatórias para a FA Cup de 2019–20 é uma competição de futebol na qual definirá as 32 equipes que participarão da FA Cup de 2019–20, juntamente com as 92 equipes membros da Premier League e English Football League.

Consistindo em seis rodadas de jogos eliminatórios preliminares (2) e de qualificação (4), essa edição será disputada por 644 equipes do National League System. O sorteio das rodadas preliminares ocorreu em 12 de julho de 2019, perfazendo 184 e 160 confrontos, respectivamente.

Calendário 
O calendário, bem como o prêmio monetário para vencedores e perdedores de cada rodada, compreende as seguintes datas e valores:

Distribuição de vagas por rodada 
A lista de acessos para cada rodada das fase eliminatória, com os clubes restantes e envolvidos em cada etapa, possui a seguinte composição:

Rodada extra premilinar 
Na coluna Time 1, os times que possuem o mando de campo no confronto. Em itálico, os times estreantes na competição; e em negrito, os times classificados.

Rodada preliminar 
Na coluna Time 1, os times que possuem o mando de campo no confronto. Em itálico, os times estreantes na competição; e em negrito, os times classificados.

FA Cup
2019 no futebol